аль-Хаттаб ибн Нуфайль  () — арабский вождь из племени курайшитов. Он жил в 6 веке и был современником исламского пророка Мухаммеда. Его сын Умар позже принял Ислам и стал рассматриваться мусульманами-суннитами как второй "Праведный халиф" (арабское "Рашидун"). Таким образом, он был предком большого числа сподвижников Пророка.

Биография 

У него был сын Умар. Среди других его детей были дочь Фатима бинт аль-Хаттаби сын Зайд ибн аль-Хаттаб. Дочь вышла замуж за ханифа Саида ибн Зайда, и позже оба стали мусульманами. Однако они скрыли свою новую веру от аль-Хаттаба и Умара. Аль-Хаттаб умер между 614 и 616 годами

Литература 
1. Аль-Маариф, Ибн Кутайба, стр. 77, глава "Зикр Умара"

Ссылки

Примечания